Svend Aage Jensen er navnet på flere personer, blandt andre:
 Svend Aage Jensen (MF) – dansk politiker, medlem af Folketinget for Centrum-Demokraterne (født 1930)
 Svend Aage Jensen (borgmester) – dansk politiker, borgmester i Fjends Kommune  for Venstre (født 1937)
  Svend Aage Julius Jensen – dansk fodboldspiller (1905-1979)